Klobouk kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Valašské Klobouky, ort, Zlín, 
 Klobouky, ort, Södra Mähren, 
 Klobouk (berg i Tjeckien), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar